Slapstick – sottogenere del film comico
 Operazione Slapstick – operazione militare avvenuta durante la seconda guerra mondiale
 Comica finale (Slapstick) – romanzo di Kurt Vonnegut del 1976
 Domenica mattina (Slapstick) – episodio della terza stagione della serie televisiva The Wire
 Slapstick – altro nome con cui è conosciuto Robotrek, videogioco del 1994